PAWI steht für:
 Flughafen Wainwright (IATA-Code), Flughafen in Alaska

Pawi steht für:
 Pawi, deutscher Automobil- und Motorradhersteller

Abkürzung